Il doppio del Tata Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julian Knowle e Michael Kohlmann erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Rafael Nadal e Tommy Robredo hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 4–6, 6–3  Jonathan Erlich e Andy Ram.

Teste di serie
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Jim Thomas (primo turno)
 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tata Open 2004
ATP Tour 2004